COM (formato) — formato de arquivo para executáveis do sistema operacional MS-DOS
 .com — domínio de topo normalmente usado para sites comerciais

 COM ou Computador modular — tipo de formato de computador
 Component Object Model — plataforma da Microsoft para componentes de software
 COM — código de país para Comores, conforme ISO 3166-3 alfa-3
 Kingdom Hearts: Chain of Memories — jogo eletrônico para Game Boy Advance
 COM (revista de mangá)
 Com (Timor-Leste) — povoação (suco) na parte oriental de Timor-Leste
COM ou Coletividade de ultramar — Collectivités d'outre-mer

Desambiguações de siglas
Desambiguações de ciências
Desambiguações de topônimos